

Localidades
Loznica (Mačva)
Loznica (Razgrad)
Loznica (Valjevo)
Loznica (Čačak)

Desambiguação